Scheffner ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Scheffner (1930–2009), deutscher Neuropädiater, Epileptologe und Hochschullehrer
 Johann Georg Scheffner (1736–1820), deutscher Schriftsteller
 Manfred Scheffner (1939–2019), deutscher Jazzdiskograph
 Philip Scheffner (* 1966), deutscher Regisseur

Siehe auch:
 Schäffner